Marennes puede hacer referencia a:

 Marennes,  comuna de Charente Marítimo (Francia).
 Marennes, comuna de Ródano (Francia).